

Film 
Disconnected – film del 1984 diretto da Gorman Bechard
Disconnected - La vita in un click (DisCONNECTED) – film del 2011 diretto da Leslie Libman
Disconnected – film del 2017 diretto da Anastazja Davis

Musica 
Disconnected – album del 1980 di Stiv Bators
Disconnected – album del 2000 dei Fates Warning
Disconnected – album del 2002 dei The Buzzhorn
Disconnected – album del 2002 dei Dry Cell
Disconnected – album del 2004 dei Funkstörung
Disconnected – album del 2008 dei Beat Union
Disconnected – album del 2010 di Nomy
Disconnected – singolo del 1992 dei Face to Face
Disconnected – singolo del 2012 dei Keane

Pagine correlate 
Disconnect